Араван Резай - победительница турнира.

Сеянные 

  Серена Уильямс (Третий раунд)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Динара Сафина (Первый раунд)
  Винус Уильямс (Финал) 
  Светлана Кузнецова (Первый раунд)
  Елена Дементьева (Второй раунд)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Агнешка Радваньская ''(Второй раунд)
  Виктория Азаренко (Первый раунд, снятие с турнира)
  Мария Шарапова ''(Первый раунд)
  Марион Бартоли ''(Второй раунд)
  Ли На ''(Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта ''(Второй раунд)
  Франческа Скьявоне ''(Третий раунд)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
</ol>

Четыре полуфиналистки Рима начинают турнир со второго круга

  Мария Хосе Мартинес Санчес (Второй раунд)
  Елена Янкович ''(Четвертьфинал)

<li>  Серена Уильямс (Третий раунд)
<li>  Ана Иванович (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификационного турнира

Mutua Madrileña Madrid Open 2010